

Карчувек — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Карчувек — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства